Кварт (Quartus) е име на:

 Кварт (апостол), апостол от 70 или 72 ученици на Иисус Христос
 Публий Стертиний Кварт, суфектконсул 112 г.
 Флавий Юний Кварт Паладий, консул на Запада 416 г.
 Quartus supra vigesimum, Енциклика на папа Пий IX от 6 януари 1873 г. за Арменската църква

Вижте също 
 Квартет